Lost and Found puede referirse a:

Música
 Lost & Found (sello discográfico de guyJ)
 Lost and Found (álbum de Mudvayne)
 Lost & Found (álbum de Sexy Sadie)
 Lost & Found (álbum de Elan)
 Lost and Found (álbum de Will Smith)
 Lost and Found (álbum de The Detroit Cobras)
 Lost and Found (álbum de David Byron)
 Lost & Found (álbum de Vargas Blues Band)
 Lost & Found (álbum de Ian Van Dahl) 
 Lost & Found (álbum de Marilyn Manson)
 Lost & Found (álbum de Australian Crawl)
 Lost & Found (álbum de Melissa Tkautz)
 Lost & Found (álbum de Ledisi)
 Lost & Found (banda sonora), banda sonora de la película.
 Lost & Found (1986–1989), álbum recopilatorio de The Kinks.
 Lost & Found (1961-1962), álbum recopilatorio de The Beach Boys.
 Un álbum de Deitrick Haddon.
 Un álbum de Jason & the Scorchers.
 Un álbum de Daniel Johnston.

Cine y televisión
Lost & Found, película de 1999
''Lost and Found (episodio), episodio de Gilmore Girls.